Тенісний турнір у парному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні відбувся з 28 липня до 5 серпня 2012 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету у Вімблдоні. Це був перший тенісний турнір на Олімпіаді, що відбувся на трав'яних кортах відтоді як теніс повернули до програми Олімпійських ігор.

Всі матчі тривали щонайбільше три сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах, за рахунку 6-6 за геймами, розігрували класичний тай-брейк до семи очок.

Американки Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, здобувши золоту медаль 2008 року в Пекіні. Вони успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Андреа Главачкову і Луціє Градецьку з рахунком 6–4, 6–4. Здобувши цю перемогу Сестри Вільямс стали першими серед тенісистів і тенісисток володарками чотирьох золотих медалей. У парному розряді вони перемогли у 2000, 2008 і 2012 роках, а в одиночному Вінус перемогла 2000 року, а Серена - 2012-го. Росіянки Марія Кириленко і Надія Петрова здобули бронзову медаль, перемігши ще одних американок Лізель Губер і Лізу Реймонд з рахунком 4–6, 6–4, 6–1.

Розклад

Сіяні пари 
Перша сіяна пара розпочинає боротьбу одразу з другого раунду.

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = місце ITF

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал
|3-тє=Матч за бронзову медаль
|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=
|RD1-score1-1=1
|RD1-score1-2=62
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=4
|RD1-team2=

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Women's Doubles Draw

Теніс на літніх Олімпійських іграх 2012
2012 у жіночому тенісі